Gatera puede hacer referencia:

Gatera, agujero que se hace en la pared, tejado o puerta para que puedan entrar o salir los gatos. 
Gatera, en Argentina y Uruguay, dispositivo utilizado en los hipódromos para largar las carreras de caballos. 
Gatera, en náutica, tubería por la que ingresa la cadena del ancla a la caja de cadenas.
Gatera, nombre común de la planta Nepeta cataria.
En arquitectura, también se llama gatera a:
 Hueco que se deja en la parte inferior de los tabiques sencillos hasta que se sequen para que no graviten sobre el piso y queden colgados
 Agujero que se abre en las vertientes de las cubiertas para su ventilación que se preserva del agua cubriéndolo con un tejadillo a modo de buhardilla de muy reducidas dimensiones o con un tubo de barro cocido. Las de la Edad Media, también se cubren con teja, pizarra o plomo. En los empizarrados se cuida de que no coincidan las de una vertiente con las de la opuesta para no obligar al viento a recorrer el interior de la cubierta soliendo colocarse en dos filas, en la parte alta y baja de cada vertiente.